Klugmann ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Klugmann (* 1940), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Norbert Klugmann (* 1951), deutscher Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Klugman